Венсі́-Рей-е-Маньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 36 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 130,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венсі-Рей-е-Маньї на сайті французького Національного інституту географії
 Венсі-Рей-е-Маньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венсі-Рей-е-Маньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венсі-Рей-е-Маньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венсі-Рей-е-Маньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена